Lunca Mureşului, magyarul Székelykocsárd, Fehér megyei községközpont
 Lunca Mureşului, magyarul Holtmaros, Maros megyei falu